Ulrich Sahm ist der Name folgender Personen:
* Ulrich Sahm (Diplomat) (1917–2005), deutscher Diplomat
 Ulrich W. Sahm (* 1950), deutscher Journalist